Villa Sell bezeichnet

 Villa Sell in Bonn, siehe Karl Sell (Rechtswissenschaftler)#Villa Sell
 Villa Sell in Burghausen